

Nom commun 
 Archipel, ensemble d'îles relativement proches les unes des autres, par exemple l'archipel japonais.
 État archipel, État constitué entièrement par un ou plusieurs archipels, par exemple le Japon.

Nom propre 

 l'Archipel, ancien nom de la mer Égée, d'où
 Pachalik de l'Archipel,
 Vilayet de l'Archipel ;
 L'Archipel, cinéma parisien ouvert comme café-concert en 1893, et transformé en cinéma en 1911 ;
 L'Archipel, théâtre situé à Perpignan, en France.

À ne pas confondre avec L'Artchipel, Scène nationale de la Guadeloupe, située à Basse-Terre, en Guadeloupe.

 L'Archipel du Goulag, livre d'Alexandre Soljenitsyne traitant du système carcéral communiste mis en place dans l'Union soviétique, publié en 1973 ;
 Archipel, film français de Pierre Granier-Deferre sorti en 1993 ;
 Archipel, série de bande dessinée publiée de 2003 à 2005 ;
 Archipel (2021), un film d'animation canadien réalisé par Félix Dufour-Laperrière.

 Archipels, série de cinq œuvres de musique de chambre d'André Boucourechliev, composée de 1967 à 1972.

Archipel ou Archipels peut également désigner :

 Archipel, revue d'études interdisciplinaires sur l'Asie du Sud-Est insulaire (Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour) ;
 Archipel, nom en français du jeu japonais Hashiwokakero, jeu de logique qui consiste à relier des îles par des ponts ;
 Archipels, jeu de rôle ;
 Éditions de l'Archipel, maison d'édition à Paris communément appelée « l’Archipel ».

 qui est le terme anglais pour « archipel », peut notamment désigner :
 Archipelago, jeu de plateau ;
 Archipelago, film britannique sorti en 2010.

Voir aussi 
 
 Toutes les catégories commençant par Archipel